Schalenstruktur kann sich beziehen auf:

 die Elektronenkonfiguration der Atomhülle
 die Struktur des Atomkerns, siehe Schalenmodell (Kernphysik)